Testori ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Testori (1923–1993), italienischer Schriftsteller
 Imerio Testori (1950–1976), italienischer Endurosportler
 Sergio Testori (1935–2007), italienischer Stuntman und Schauspieler